Альтидона () — город в Италии, расположен в регионе Марке, подчинён административному центру Асколи-Пичено (провинция).

Население составляет 2284 человек (на 23.06.1905 г.), плотность населения составляет 176.6 чел./км². Занимает площадь Dez 93 км². Почтовый индекс — 63010. Телефонный код — 00734.

Покровителем города считается святой мученик Кириак, празднование 8 августа.

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии